Fresenius steht für:

 Fresenius (Unternehmen), deutscher Gesundheitskonzern
 Fresenius Kabi, Unternehmensbereich des Unternehmens Fresenius (Infusions- und Ernährungstherapie)
 Fresenius Medical Care, Unternehmensbereich des Unternehmens Fresenius (Gesundheits- und Dialyseprodukte und -dienstleistungen)
 Fresenius (Texas), Ort im Hardin County, Texas, Vereinigte Staaten
 Fresenius-Preis, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für Analytische Chemie
 Fresenius’ Zeitschrift für Analytische Chemie, Zeitschrift für Analytische Chemie
 Hochschule Fresenius, deutsche Hochschule
 SGS Institut Fresenius, deutsches Laboranalytikunternehmen
 Akademie Fresenius, Anbieter von Fachkonferenzen, siehe SGS Institut Fresenius #Akademie Fresenius
 Fresenius-Kolben, siehe Elementaranalyse #Aufschlussmethoden

Fresenius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Remigius Fresenius (1818–1897), deutscher Chemiker, Gründer des Instituts Fresenius
 Eduard Fresenius (1874–1946), deutscher Apotheker und Unternehmer
 Georg Fresenius (1808–1866), deutscher Arzt und Botaniker
 Georg Fresenius (Jurist) (1796–1880), deutscher Jurist und Abgeordneter 

 Johann Philipp Fresenius (1705–1761), deutscher Theologe und Senior
 Klaus Fresenius (* 1952), deutscher Maler, Grafiker, Bildhauer und Musiker
 Ludwig Fresenius (1886–1936), deutscher Chemiker
 Paul von Fresenius (1857–1928), deutscher Generalleutnant
 Richard Fresenius (1844–1903), deutscher Maler
 Theodor Wilhelm Fresenius (1856–1936), deutscher Chemiker
 Ulrich von Fresenius (1888–1962), deutscher Politiker, Bürgermeister von Wernigerode